Kroatien kan syfta på:

 Kroatien – en republik i Europa självständig sedan 1991/1992
Vitkroatien – ett geografiskt område i Centraleuropa som anses ha varit kroaternas urhem.
Furstendömet Kroatien – en sentida benämning för det kroatiska furstendöme som under 700-talet upprättades vid östra adriatiska kusten.
Kungariket Kroatien (medeltiden) – ett medeltida kungarike 925–1527.
Kungariket Kroatien (Habsburg) – en habsburgsk och sedermera österrikisk provins 1527–1868. 
Kungariket Kroatien och Slavonien – en österrikisk-ungersk provins 1868–1918.
Banatet Kroatien – en jugoslavisk provins 1939–1943.
Oberoende staten Kroatien – en fascistisk och nazistisk marionettstat 1941–1945.
Socialistiska republiken Kroatien – en delrepublik i det kommunistiska Jugoslavien 1943–1991.

Se även
 Kroatisk